Юнчже́н () або Хюваліюсу́н т́об (маньчж.: Hūwaliyasun tob)  — девіз правління в 1722—1735 роках імператора Іньчженя династії Цін. Значення — «Гармонійна справедливість».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін